Il diavolo zoppo ( Le Diable boiteux), romanzo dello scrittore francese  Alain-René Lesage (1707)
Il diavolo zoppo, film diretto da Luigi Maggi (1909)
Il diavolo zoppo (Le diable boiteux), film diretto da Sacha Guitry (1948)